Gressier kan syfta på:

Haiti 

 Gressier (kommun), Ouest, 
 Gressier (ort), Ouest,